Топ-модель по-американски, 5 сезон — пятый сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Шоу транслировалось на телеканале UPN с 21 сентября по 7 декабря 2005 года. Это шоу – плод фантазии популярной американской модели Тайры Бэнкс. Она вместе с другими членами жюри отобрала 35 девушек. Теперь им предстоит долгая и изнуряющая борьба за главный приз проекта в виде возможности заключить договор с модельным агентством, солидное материальное вознаграждение и фотосессия для модного печатного издания. Каждый выпуск передачи – это новые испытания для конкурсанток, которые не только вместе снимаются, но и живут под одной крышей. Девушки понимают, что самый простой способ привлечь к себе внимание – устроить громкий скандал, поэтому постоянно выясняют между собой отношения, иногда дерутся, рыдают, радуются чужим неудачам и т.д. Другими словами, если вы хотите понаблюдать за чужими эмоциями, то это шоу идеально подойдет для выполнения поставленной цели.

Призами для этого сезона стали:
 Контракт с модельным агентством Ford Models
 Разворот в журнале Elle Magazine
 Контракт на 100,000 долларов с косметической компанией CoverGirl
Судьями в пятом сезоне стали ведущая Тайра Бэнкс, супермодель Твигги, фотограф Найджел Баркер, тренер на подиуме Мисс Джей Александр . В этом сезоне девушки путешествовали в Лондон, Великобритания. Победительницей этого сезона стала 19-летняя Николь Линклеттер из Гранд-Форкса (Северная Дакота).

Участницы
(возраст указан на время конкурса)

Резюме

 Участница исключена
 Участница покинула проект по собственному желанию
 Участница сделала лучшую фотографию, но не была вызвана первой
 Участница выиграла конкурс
 Участница осталась в последней двойке, но не была исключена
 Участница выиграла в шоу

 В 4 выпуске Кассандра заявила, что она не хочет быть моделью и покинула шоу.

 В 6 эпизоде Николь, сделав лучшую фотографию, тем не менее, не была вызвана первой, поскольку судьи помимо снимков оценивали другие критерии рекламы продукта.
В 9 выпуске Джейла и Николь были названы худшими. Однако их не исключили из-за того, что судьи устроили им сюрприз, в виде поездки в Лондон, поэтому никто не был исключен.

См. также 
 Топ-модель по-американски
 Топ-модель по-австралийски
 Топ-модель по-британски и ирландски
 Топ-модель по-русски

Примечания

Ссылки
 
 

5 сезон
Телесезоны США 2005 года